Группа Пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан — подразделение Пограничных войск России, осуществлявшее в 1992—2005 годах охрану южных границ СНГ.

История 
История охраны российскими пограничниками афганской границы начинает свой отчет с 1886 года, когда в гарнизоне Керки Бухарского эмирата разместился первый российский гарнизон. С 1986 до распада СССР в Душанбе располагалась Оперативная группа Краснознаменного Средне-Азиатского Пограничного Округа (КСАПО) КГБ СССР, которая курировала служебно-боевую деятельность Пянджского, Московского, Хорогского, Ишкашимского (образован в 1990 г.) пограничных отрядов. Мургабский пограничный отряд в то время входил в состав Краснознаменного Восточного пограничного округа. С распадом СССР в декабре 1991 года единая пограничная служба распалась, заметно ослабла охрана внешних государственных границ молодых суверенных государств бывшего Союза, а внутренние границы при этом оставались фактически прозрачными.

В течение 1991—1992 годов оперативная пограничная группа охраняла границу с Афганистаном «на одном энтузиазме». В Таджикистане проблемы, связанные с вооружённым гражданским противостоянием, не позволяли обеспечить надежную охрану южных границ СНГ.

В 1992 году в Таджикистане началась гражданская война, которая возложила на служебно-боевую деятельность пограничников новые задачи: не только охранять, но и защищать и оборонять государственную границу. Одновременно пограничники стали объектом травли со стороны незаконных вооруженных формирований, националистического толка. В пограничных отрядах по причине срыва призывной кампании ощущался острый недостаток личного состава, доходивший до 60 %. Летом 1992 года в пограничных подразделениях прошли офицерские собрания, на которых было принято обращение к президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину о принятии пограничных отрядов таджикско-афганской границы под юрисдикцию России. В августе пограничники получили российский статус. 19 октября 1992 года приказом Министра безопасности РФ Баранникова В.П. на базе Оперативно-войскового отдела КСАПО была создана Краснознаменная Пограничная группа Российской Федерации в Республике Таджикистан. 

В начале 1993 года обстановка на границе начала резко обостряться. В марте в северной афганской провинции Саманган сконцентрировалось до 1000 человек вооруженных боевиков, на Пянджском направлении была отмечена переброска 50 бронетранспортеров из Кундуза к линии границы, большое сосредоточение переправочных средств (лодки, плоты, бревна). На границе не прекращались боестолкновения с вооруженными нарушителями границы. В ночь на 8 марта 1993 г. 50 боевиков напали на 9 заставу Московского пограничного отряда. 11 бандитов были уничтожены на переправе, остальные рассеяны. 16 марта в ходе двухчасового боя нападавшие потеряли убитыми 17 человек, но спустя две недели они вновь попытались прорваться через границу на участке 15-й заставы. Эта попытка им не удалась.

Пик боевых действий пришелся на начало апреля 1993 года. Боевики, среди которых было и 120 афганских моджахедов, у кишлака Гузун начали скрытную переправу через реку Пяндж, но были обнаружены. Бой длился до 5 часов утра. Огонь танков, гранатометов, БМП вынудил боевиков, бросив убитых и раненых, уйти вглубь ущелья. Остатки банды попытались вырваться из кольца через перевал Дарваз. На их пути находилась 16-я погранзастава. В ходе трехчасового боя нападавшие потеряли более 20 человек.

25 мая 1993 года были подписаны «Договор о дружбе и взаимопомощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией», «Договор между РТ и РФ о сотрудничестве в военной области», а также шесть соглашений. Одним из этих документов явилось «Соглашение между РТ и РФ о правовом статусе погранвойск РФ, находящихся на территории РТ». В соответствии с Соглашением, Таджикистан делегировал Пограничным войскам России полномочия по охране своих границ с Афганистаном и Китаем.

13 июля 1993 года с раннего утра на 12 пограничной заставе Московского пограничного отряда завязался неравный бой российских пограничников с таджикскими боевиками и афганскими моджахедами. В ходе тяжелого боя погибло 25 российских военнослужащих. К вечеру этого же дня застава была очищена от бандитов.

7 августа 1993 года в Москве главами Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана было принято Заявление о мерах по нормализации обстановки на таджико-афганской границе. 24 декабря 1993 г. в Ашхабаде главы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана подписали Меморандум о сотрудничестве по охране внешних государственных границ. На усиление охраны таджико-афганской границы выделялись дополнительные воинские контингенты от Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана. Казахстанский и киргизский сводные батальоны использовались на памирском направлении, контингенты от 201-й российской мотострелковой дивизии усилили Пянджский и Московский пограничные отряды, узбекские военнослужащие расположились в Шаартузском районе вблизи границы с Узбекистаном. Увеличилась численность российской Пограничной группы, достигшей 12 тысяч человек.

В 1998 году Группа пограничных войск России в Таджикистане была преобразована в Пограничную группу Федеральной Пограничной Службы Российской Федерации в Республике Таджикистан. Одновременно началась передача границы в ведение Пограничной службы Таджикистана.

В начале апреля 2003 около 120 боевиков предприняли попытку переправиться из Афганистана через реку Пяндж, но вовремя были обнаружены и вынуждены были отступить в сторону 16 погранзаставы, где остатки банды были уничтожены в ходе 3 часового боя. 

13 июля 2005 года официально завершился вывод российских пограничников, ограниченный контингент оставался в статусе иностранных советников. 

В 2011 году состав российского контингента уменьшен с 350 до 200 человек до 2016 года.

Герои России 
За мужество, самоотверженность, героизм и стойкость, проявленные в боях при охране и обороне таджикско-афганской границы 17 пограничников удостоены высшей награды — звания Героя России:

 Рядовой С. Н. Борин (награждён посмертно)
 Капитан И. М. Будай (награждён посмертно)
 Сержант С. А. Евланов
 Сержант В. Ф. Елизаров (награждён посмертно)
 Рядовой О. А. Козлов
 Полковник С. А. Липовой
 Старший лейтенант С. Ю. Медведев
 Лейтенант А. В. Мерзликин
 Младший сержант Н. В. Смирнов (награждён посмертно)
 Подполковник Ю. И. Ставицкий
 Капитан В. С. Стовба (награждён посмертно)
 Сержант С. А. Сущенко (награждён посмертно)
 Майор В. В. Тарасов
 Лейтенант В. В. Токарев (награждён посмертно)
 Рядовой И. В. Филькин (награждён посмертно)
 Лейтенант О. П. Хмелёв
 Старший лейтенант И. А. Мишин (награждён посмертно)

Командование 
Пограничными войсками России в Республике Таджикистан командовали:

 генерал-лейтенант Мартовицкий, Анатолий Нестерович 1987—1992 годы;
 генерал-майор Грицан Виталий Федорович 1992—1993 годы;
 генерал-лейтенант Чечулин Анатолий Терентьевич 1993—1995 годы;
 генерал-лейтенант Тарасенко, Павел Павлович 1995−1998 годы;
 генерал-лейтенант Резниченко, Николай Семёнович 1998—1999 годы;
 генерал-лейтенант Маркин Александр Степанович 1999—2003 годы;
 генерал-лейтенант Баранов Александр Николаевич 2003—2005 годы;
 генерал-лейтенант Кашарин Николай Иванович 2005—2006 годы;
 генерал-майор Васильев Василий Владимирович 2006—2009 годы;
 генерал-майор Михеев Анатолий Дмитриевич 2009 год.

Примечания

Литература 
 Горячий Пяндж. Документально-литературный сборник о российских пограничниках в Таджикистане 1992—2001 гг. Душанбе, 2001 г.;
 На южном рубеже. Душанбе 2002 г.;
 Пянджский рубеж. Душанбе, 2004 г.;
 На рубежах Содружества. Душанбе, 2006 г.;
 Михайлов А. Н. История боевой подготовки пограничников в Таджикистане (1896—2004 гг.), 2008 г.;
 Камолов С. К. Граница. К истории становлении границы Республики Таджикистан. Душанбе, 2007 г.;
 Летов В. Ю. Проблемы противодействия российскими пограничниками афганскому наркотрафику.//Средний Восток в системе геополитических координат: прошлое, настоящее, будущее. Душанбе 2005 г.,С.303-315.;
 Летов В. Ю. Роль пограничной группы РФ в РТ в урегулировании внутритаджикского конфликта 1992—1997 гг.//Проблема безопасности в геополитическом комплексе Центральной Азии. Душанбе 2004 г.,С.242-254.
 Летов В. Ю. Историческая роль пограничных войк России в обеспечении безопасности южных рубежей СНГ.//Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии: сравнительный анализ, возможности и перспективы. Бишкек 2007 г.,С105-109.
 Атаев Р. С. Подумаем над этим (О термине «таджикско-афганская граница»), «Солдат России» газета 201-й МСД, № 65 от 1 октября 1994 г., Душанбе.

Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Российское военное присутствие за рубежом
История Республики Таджикистан (с 1991 года)